Шарко́ — фамилия.

Известные носители 
 Шарко, Владимир Николаевич (род. 1974) — белорусский баскетболист.
 Шарко, Жан Мартен (1825—1893) — французский врач-психиатр и педагог, создатель душа Шарко.
 Шарко, Жан-Батист (1867—1936) — французский полярный исследователь.
 Шарко, Зинаида Максимовна (1929—2016) — советская и российская актриса.
 Шарко, Николай Филиппович (1924—1997) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Шарко-Бакумовка